Zamcois ist der Name folgender Personen:

 Joaquim Zamacois i Soler (1894–1976), katalanisch-chilenischer Komponist und Musiktheoretiker
 Eduardo Zamacois y Zabala (1841–1871), spanischer Maler
 Eduardo Zamacois y Quintana (1873–1971), kubanisch-spanischer Schriftsteller und Journalist